Onderdistrict in Indonesië
 Tunjungan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tunjungan (Ngombol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tunjungan (Tunjungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java